Uttara ist:

in der indischen Mythologie:
 Uttara (Sohn des Virata), Sohn des Virata im Epos Mahabharata
 Uttara (Tochter des Virata), dessen Schwester, heiratet Arjunas Sohn Abhimanyu

Außerdem:
 Uttara (Film), ein indischer Spielfilm von Buddhadeb Dasgupta aus dem Jahr 2000
 Uttara (Dhaka), eine Vorstadt von Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch